Пизанский университет () — учебное заведение в городе Пиза (Тоскана, Италия), один из старейших университетов Европы, чья история прослеживается с XI века. Статус университета получил 3 сентября 1343 года. Общее число студентов: около , количество факультетов: 11.

Пизанский университет входит в Пизанскую университетскую систему (), которая в настоящий момент включает 3 учебных заведения, в том числе самую престижную в Италии Высшую нормальную школу.

История 
Пизанский университет был учреждён декретом Папы Климента VI 3 сентября 1343 года на базе школ, существующих в Пизе с XI столетия. В момент основания преподавались теология, гражданское право, каноническое право и медицина.

В 1403 году, после захвата города Флоренцией, университет прекратил работу. В 1473 году, стараниями Лоренцо Медичи, обучение возобновилось и расширилось. Вскоре, однако, последовали новые войны и мятежи; в 1494 году университет был эвакуирован, размещался в разных городах Италии и лишь в 1543 году, при Козимо I, вернулся в Пизу. В 1545 году герцог Козимо утвердил университетский устав.

К концу XVI века Пизанский университет, при щедрой поддержке тосканских герцогов Медичи, становится одним из самых авторитетных учебных заведений Европы, особенно в области права и медицины. В 1544 году при университете Козимо I был учреждён старейший в Европе академический ботанический сад (который оспаривает у Падуанского право называться старейшим в мире), построена обсерватория, собрана богатейшая библиотека, увеличилось число кафедр (включая математику, естественные науки, химию и др.).

В числе знаменитых студентов университета был местный уроженец Галилео Галилей; с 1589 по 1592 годы Галилей был профессором математики Пизанского университета. Позже, с 1610 года и до конца жизни, Галилей по указу герцога вновь был зачислен на эту должность, но без обязанности преподавать.

После осуждения Галилея итальянская научная школа приходит в упадок. Возрождение её было связано с наполеоновскими реформами, и особенно с объединением Италии. В 1839 году в Пизе прошёл Первый конгресс учёных Италии, а в университете появляется первая в мире кафедра сельского хозяйства. После объединения Италии Пизанский университет вновь становится передовым и престижным учебным заведением страны.

В XX веке число факультетов и кафедр было значительно увеличено: появились экономика, лингвистика, фармацевтика, политика, литература и др.

Современное состояние 
Пизанский университет состоит из 11 факультетов и 57 отделений:

 Ветеринария
 Инженерия
 Иностранные языки и литература
 Математика и Естественные науки
 Медицина и Хирургия
 Политические науки
 Право
 Сельское хозяйство
 Экономика
 Фармацевтика
 Философия

Помимо этих подразделений, университет включает крупные научно-исследовательские центры по сельскому хозяйству, астрофизике, вычислительной математике, инженерии, медицине и ветеринарии.

Корпуса университета рассеяны по городу, преимущественно по его центральной части.

Официальный храм университета — церковь Святого Фредиана в романском стиле.

Известные студенты и сотрудники 
См. также: Категория:Персоналии:Пизанский университет.
 
 Амато, Джулиано, политик
 Артом, Исаак, сенатор, гл. секретарь Кавура
 Беккари, Одоардо, ботаник
 Беллини, Лоренцо, анатом, физиолог, поэт, личный врач Козимо III Медичи
 Бельтрами, Эудженио, математик
 Бонаини, Франческо, преподаватель римского права
 Борджиа, Чезаре, воевода и кардинал
 Борелли, Джованни Альфонсо, физик
 Бочелли, Андреа, оперный певец
 Буонарроти, Филиппо, революционер
 Везалий, Андреас, анатом
 Вольтерра, Вито, математик
 Галилей, Галилео, физик
 Д’Анкона, Алессандро, писатель и критик
 Донати, Чезаре, писатель и журналист
 Кавальери, Бонавентура, математик
 Кастелли, Бенедетто, физик
 Климент IX, папа римский
 Климент XII, папа римский
 Мальпиги, Марчелло, биолог и врач
 Моссотти, Оттавиано Фабрицио, физик, математик и астроном
 Поццо ди Борго, Карл Осипович, российский дипломат и государственный деятель
 Риччи-Курбастро, Грегорио, математик
 Романо, Санти, политик, юрист, преподаватель
 Тринкезе, Сальваторе, малаколог
 Феррара, Франческо, сенатор, экономист, глава минфина Италии.
 Ферми, Энрико, физик
 Чезальпино, Андреа, врач

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 Catholic Encyclopedia (1913): University of Pisa. 

Пизанский университет